Сабін Аппельманс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Барбара Ріттнер.

Чанда Рубін виграла титул, перемігши у фіналі Каріну Габшудову з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Яна Новотна (півфінал)
  Каріна Габшудова (фінал)
  Юдіт Візнер (півфінал)
  Сабін Аппельманс (2-ге коло)
  Магдалена Малеєва (чвертьфінал)
  Наталі Тозья (чвертьфінал)
  Чанда Рубін (переможниця)
  Оса Карлссон (чвертьфінал)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 1997 EA-Generali Ladies Linz Draw

1997
Тур WTA 1997